Ски́лла (, в латинской транслитерации Сци́лла, ) — морское чудище из древнегреческой мифологии. Скилла наряду с Харибдой согласно древнегреческой мифологии представляла собой смертельную опасность для любого, кто проплывал мимо неё.

В Одиссее Харибда изображается как морское божество (), обитающее в проливе под скалой в расстоянии полёта стрелы от другой скалы, которая служила местопребыванием Скиллы.

Происхождение 
В различных мифографических источниках Скилла считается:
 дочерью Форкиса и Гекаты;
 либо дочерью Форбанта и Гекаты;
 дочерью Тритона и Ламии (по Стесихору, дочь Ламии);
 дочерью Тритона;
 дочерью Тифона и Эхидны;
 дочерью Посейдона (Дейма) и Кратайиды;
 или дочерью Посейдона и Геи.
 дочерью реки Кратеиды и Триена (либо Форка); Гомер называет её матерью нимфу Кратайиду, дочь Гекаты и Тритона.
 По Акусилаю и Аполлонию, дочь Форка и Гекаты, именуемой Кратеидой;
 По версии, дочь Тиррена;
 У Вергилия чудовище Скилла отождествляется с дочерью Ниса.

В некоторых сказаниях Скилла иногда представляется красивой девушкой: так, её любви искал Главк, но волшебница Кирка сама пленилась Главком. Скилла привыкла купаться, и Кирка из ревности отравила воду снадобьями, и Скилла стала свирепым зверем, её красивое тело было изуродовано, нижняя его часть обратилась в ряд собачьих голов.

По другому сказанию это превращение было совершено Амфитритой, которая, узнав, что Скилла стала возлюбленной Посейдона, решила этим способом (отравив воду) отделаться от опасной соперницы.

Согласно «Эпическому циклу» Дионисия Самосского, за похищение одного из герионовых быков у Геракла Скилла была убита последним, но снова возвращена к жизни своим отцом Форкисом, который сжёг её тело.

Описание у Гомера 
Скала Скиллы высоко подымалась острой вершиной до неба и вечно была покрыта тёмными облаками и сумраком; доступ к ней был невозможен вследствие её гладкой поверхности и крутизны. Посредине её, на высоте, недосягаемой даже для стрелы, зияла пещера, обращённая тёмным жерлом на запад: в этой пещере обитала страшная Скилла. Без умолку лая ( — «лающая»), чудовище оглашало окрестности пронзительным визгом. Спереди у Скиллы двигалось двенадцать лап, на косматых плечах подымалось шесть длинных гибких шей, и на каждой шее торчало по голове; в пасти у неё сверкали частые, острые, расположенные в три ряда зубы. Вдвинувшись задом вглубь пещеры и выставившись грудью наружу, она всеми головами выслеживала добычу, шаря лапами кругом по скале и вылавливая дельфинов, тюленей и других морских животных. Когда проходил корабль мимо пещеры, Скилла, разинув все пасти, разом похищала с корабля по шесть человек. В таких чертах обрисовывает Гомер Скиллу.

Когда Одиссей со своими спутниками проходил тесным проливом между Скиллой и Харибдой, последняя жадно поглощала солёную влагу. Рассчитав, что смерть от Харибды угрожает неминуемо всем, тогда как Скилла могла схватить своими лапами лишь шесть человек, Одиссей, с потерей шести своих товарищей, которых сожрала Скилла, избегает ужасного пролива

Согласно Гигину, снизу собака, сверху женщина. У неё было 6 рождённых ею собак, и она сожрала 6 спутников Одиссея.

Подобно Одиссею, счастливо миновал Харибду и Ясон со своими спутниками, благодаря помощи Фетиды; Эней же, которому также предстоял путь между Скиллой и Харибдой, предпочёл объехать окольным путём опасное место.

У Вергилия упоминается несколько Скилл, которые в числе других чудовищ населяют преддверие Тартара.

География 
Географически местопребывание Харибды и Скиллы приурочивалось древними к Мессинскому проливу, причём Харибда помещалась в сицилийской части пролива под Пелорским мысом, а Скилла на противоположном мысе (в Бруттии, близ Регия), носившем в историческое время её имя (, ).

Истолкование 
Рационалистическое истолкование этих чудовищ приводит Помпей Трог По интерпретации Полибия, описана ловля рыбы у Скиллейской скалы. По другому истолкованию, Скилла — это быстроходная триера тирренцев, от которой бежал Одиссей. По третьему истолкованию, Скилла жила на острове, была красивой гетерой и имела при себе параситов, вместе с которыми «поедала» (то есть разоряла) чужеземцев.

В литературе и искусстве 
Существовала поэма Стесихора «Скилла» (фр. 220 Пейдж), дифирамб Тимофея «Скилла».

В произведениях искусства Скилла изображалась в виде чудовища с собачьей головой и двумя дельфиньими хвостами или с двумя головами страшилищ и дельфиньим хвостом.

В честь Скиллы назван астероид (155) Сцилла, открытый в 1875 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мифические существа в древнегреческой мифологии
Мифические животные-гибриды
Западное Средиземноморье в древнегреческой мифологии
Метафоры